Ogx ou OGX peuvent désigner :
 Ogg, projet de la fondation Xiph.org
 OGX (entreprise), une entreprise brésilienne du groupe EBX.